Koengen – hala widowiskowa w pobliżu Bergen w Norwegii

Zobacz też:
 Köngen